Der FEI Nations Cup 2012 der Springreiter war die vierte Saison des FEI Nations Cups, vormals Meydan FEI Nations Cup, als Nachfolger der Samsung Super League. Er steht damit in einer über hundert Jahre andauernden Tradition von Nationenpreisturnieren im Springreiten.

Ablauf der Turnierserie 
Die Serie umfasste im Jahr 2012 den Zeitraum vom 10. Mai bis zum 19. August. Die letzte Station der Serie fand wieder, wie schon in den Jahren 2009 und 2010, beim traditionsreichen Turnier in Dublin statt.

Alle Turniere des Nations Cups fanden in Europa statt, startberechtigt waren acht der besten Nationen im Springreiten. Am Ende der Saison sollen zwei Nationenmannschaften in die „FEI Nations Cup Promotional Leagues“, eine Art „zweite Ligen“ der Springreit-Nationenpreise, absteigen. Aus diesen Ligen resultierten die zwei Aufsteiger in die Saison 2012, die Schweiz und Schweden.

Ob am Ende der Saison dieser Auf- und Abstiegsmodus angewandt wird, war lange nicht klar. Zu Beginn der Saison wurde der vom saudischen König Abdullah ibn Abd al-Aziz gegründete Saudi Equestrian Fund als neuer Sponsor der Nationenpreisserie vorgestellt. Ende des Jahres 2012 wurde beschlossen, dass die zwei absteigenden Mannschaften der Europa II-Liga des Furusiyya FEI Nations Cups 2013 angehören werden, während die sechs übrigen Equipen sowie die zwei Aufsteiger der neuen Europa I-Liga zugeordnet werden.

Alle acht Prüfungen fanden im Rahmen von CSIO 5*-Turnieren, der höchsten Kategorie im Springreiten, statt. Ausgetragen wurden die Wertungsprüfungen jeweils am Freitagnachmittag. Ausnahme hiervon bildete der Nationenpreis beim CHIO Aachen, der medienwirksam am Donnerstagabend stattfindet.

Die Ausschreibung der Prüfungen sah eine Springprüfung mit zwei identischen Umläufen und einem möglichen Stechen vor, die Hindernishöhe beträgt bis zu 1,60 Meter. Die Prüfungen sind jeweils mit 200.000 € dotiert. Jeweils vier Reiter vertraten pro Nationenpreis ihr Land, je Umlauf wurde das schlechteste Ergebnis pro Nation gestrichen. Die Strafpunkte der verbleibenden Reiter wurden addiert. Soweit nach zwei Umläufen zwei oder mehr Mannschaften auf dem ersten Platz lagen, erfolgte ein Stechen um den Sieg.

Medien 
Im deutschsprachigen Raum zeigte Eurosport jeweils an einem der nachfolgenden Mittwochabenden eine einstündige Zusammenfassung der Nationenpreise. Die Prüfungen wurden in ihren jeweiligen Austragungsländern zudem regelmäßig live übertragen.

Zudem übertrug die FEI auf ihrer Internetseite alle Nationenpreise der Serie kostenpflichtig.

Die Prüfungen

1. Prüfung: Frankreich 
Traditioneller Start der Nationenpreisserie ist das französische Nationenpreisturnier. Dieses fand im Jahr 2012 in La Baule-Escoublac vom 10. bis zum 13. Mai statt. Die Wertungsprüfung fand am 11. Mai 2012 ab 14.05 Uhr Ortszeit statt.

Gleich in der ersten Prüfung der Saison 2012 musste um den Sieg zwischen zwei Mannschaften gestochen werden. Erster Reiter im Stechen war hierbei für die Niederlande Albert Voorn, der ein Jahr zuvor seine siebenjährige Auszeit vom internationalen Sport beendete und nun in La Baule erstmals wieder einen Nationenpreis ritt. Der Sieg ging jedoch an Belgien, dessen Reiter Gregory Wathelet im Stechen bei gleicher Strafpunktzahl die schnellere Runde mit seinem Pferd zeigte. Der zu bestreitende Parcours wurde von Frédéric Cottier und Serge Houtmann erdacht.

(Graue Strafpunkte zählen als Streichergebnis nicht für das Mannschaftsergebnis)

2. Prüfung: Italien 
Das italienische Nationenpreisturnier findet vom 24. bis zum 27. Mai 2012 auf der Piazza di Siena in Rom statt. Das Turnier wird im Jahr 2012 zum 80. Mal ausgetragen.

Die Wertungsprüfung wurde am 25. Mai 2012 ab 15:15 Uhr Ortszeit ausgetragen.

(Graue Strafpunkte zählen als Streichergebnis nicht für das Mannschaftsergebnis)

3. Prüfung: Schweiz 
Die dritte Prüfung des FEI Nations Cup fand in der Schweiz statt. Der CSIO Schweiz, das Nationenpreisturnier der Schweiz, wird im Stadion Gründenmoos in St. Gallen vom 31. Mai bis zum 3. Juni 2012 ausgetragen.

Der Schweizer Nationenpreis wurde am 1. Juni 2012 ab 14:45 Uhr Ortszeit ausgetragen. Der Sieg ging wie im Vorjahr an die Mannschaft der Niederlande, ebenfalls wie im Jahr 2011 teilen sich den zweiten Platz punktgleich die Mannschaften der Schweiz und Großbritanniens.

(Graue Strafpunkte zählen als Streichergebnis nicht für das Mannschaftsergebnis)

4. Prüfung: Niederlande 
Das Nationenpreisturnier der Niederlande, der CHIO Rotterdam, wird nach einem Jahr im Spätsommer im Jahr 2012 wieder im Juni ausgetragen. Das Turnier findet vom 20. bis zum 24. Juni 2012 statt.

Die Nationenpreisprüfung der Springreiter wurde am 22. Juni ab 16:30 Uhr ausgetragen. Der Parcours wurde vom Niederländer Louis Koninckx erbaut. Der Prüfung war durch eine eng gesetzte erlaubte Zeit geprägt, viele Reiter mussten Zeitstrafpunkte verzeichnen. Dominierende Mannschaft war im zweiten Umlauf Schweden, dessen Team im zweiten Umlauf komplett ohne Zeit- und Hindernisfehler blieb. Die deutsche Equipe zeigte jedoch schon im ersten Umlauf eine starke Leistung, so dass sie mit einem Abstand von einem Punkt die Prüfung gewann.

(Graue Strafpunkte zählen als Streichergebnis nicht für das Mannschaftsergebnis)

5. Prüfung: Deutschland 
Anfang Juli 2012 machte der Nations Cup in Deutschland Station: der CHIO Aachen findet über zwei Wochen vom 29. Juni bis 8. Juli 2012 statt, die Wertungsprüfung wurde am 5. Juli 2012 durchgeführt.

Das deutsche Nationenpreisturnier wird in der Aachener Soers ausgetragen. Austragungsort der Springreitwettbewerbe beim CHIO ist das Hauptstadion Aachen. Die Nationenpreisprüfung wird in Aachen seit einigen Jahren, anders als bei den anderen Turnieren der Nationenpreisserie, nicht am Freitag ausgetragen. Stattdessen wird die Prüfung mediengerecht am Donnerstagabend ab 19:30 Uhr ausgetragen, der zweite Umlauf fand unter Flutlicht statt.

Die langen Wege auf dem großen Platz von Aachen führte zusammen mit anspruchsvollen Hindernisaufgaben zu vielen Fehlern bei den Mannschaften. Nach dem ersten Umlauf hatten nur noch drei Mannschaften eine realistische Chance auf den Sieg: die Niederlande mit acht Strafpunkten, Deutschland mit vier Strafpunkten und Frankreich, dass mit nur einem Zeitstrafpunkt in Führung lag. Die übrigen fünf Equipen hatten zwischen 12 und 17 Strafpunkten.

Im zweiten Umlauf setzte sich zwischenzeitlich die deutsche Mannschaft in Führung. Nachdem jedoch Janne-Friederike Meyer acht Strafpunkte verzeichnete und Marco Kutscher mit seinem Hengst Cornet Obolensky (wie bereits im ersten Umlauf) ein Ergebnis von 16 Strafpunkten erzielte, war die Führung nicht mehr zu halten. Da auch die Niederlande mehrere Fehler im zweiten Umlauf verzeichnen mussten und ihr letzter Reiter nicht mehr an den Start kam, ging der Sieg an die Equipe Frankreichs.

(Graue Strafpunkte zählen als Streichergebnis nicht für das Mannschaftsergebnis)

6. Prüfung: Schweden  
Die schwedische Etappe des FEI Nations Cups wurde bei der Falsterbo Horse Show in Skanör med Falsterbo ausgetragen. Das Turnier findet vom 12. bis zum 15. Juli 2012 statt. DI Wertungsprüfung wurde am 13. Juli 2012 ab 14:30 Uhr ausgetragen.

Nachdem eine Woche zuvor in Aachen die letzte Chance für viele Raeiter bestand, sich noch für die Olympischen Spiele zu präsentieren, wurden nach Falsterbo nur Pferd-Reiter-Paare entsandt, die nicht für die Olympischen Reitsportwettbewerbe vorgesehen sind. Eine Ausnahme hierzu bildete die schwedische Mannschaft: Schweden bot beim heimischen Nationenpreis seine für die Olympischen Spiele vorgesehene Equipe im und unter dem Stall auf.

Entsprechend den schwächeren Teilnehmer mussten die Mannschaften viele Hindernisfehler verzeichnen, zu Zeitstrafpunkten kam es so gut wie überhaupt nicht. Nach zwei Umläufen hatten drei Equipen 12 Strafpunkte als Ergebnis und lagen damit in Führung. Diese Mannschaften entsandten je einen Reiter in das Stechen, mit einer deutlichen Führung von drei Sekunden siegte Jens Fredricson mit Lunatic für die heimische Mannschaft.

(Graue Strafpunkte zählen als Streichergebnis nicht für das Mannschaftsergebnis)

7. Prüfung: Vereinigtes Königreich 
Die siebente Station führte den FEI Nations Cup in das Vereinigte Königreich. Die britische Etappe wird vom 19. bis 22. Juli 2012 im Rahmen der Royal International Horse Show in Hickstead ausgetragen.

Nur eine Woche und 60 Kilometer von den Olympischen Reitsportwettbewerben entfernt, fehlten im Nationenpreis von Hickstead die bei den Olympischen Spielen startenden Pferde. Vielfach erhielten Reiter aus der „zweiten Reihe“ einen Startplatz, aber aus Olympiareiter mit ihren Zweitpferden starteten. Der Parcours wurde von Bob Ellis erstellt, der auch bei den Olympischen Spielen der Parcoursbauer sein wird.

Nach dem ersten Umlauf befanden sich drei Mannschaften – Deutschland, Frankreich und Irland – auf dem ersten Platz. Mit zwei fehlerfreien Reitern im zweiten Umlauf schaffte es die irische Equipe, sich am Ende der Prüfung alleine auf den ersten Rang zu setzen.

(Graue Strafpunkte zählen als Streichergebnis nicht für das Mannschaftsergebnis)

8. Prüfung: Irland 
Den Abschluss der Nationenpreisserie der Springreiter bildete im Jahr 2012 die Dublin Horse Show. Das Nationenpreisturnier Irlands fand, weniger als zwei Wochen nach Ende der Olympischen Springreitwettbewerbe, vom 15. bis 19. August 2012 in Dublin statt.

(Graue Strafpunkte zählen als Streichergebnis nicht für das Mannschaftsergebnis)

Gesamtwertung

Weblinks 
 Internetpräsenz des FEI Nations Cups (englisch)
 Turnierkalender der FEI
 Einzelne Etappen:
 CSIO 5* La Baule
 CSIO 5* Rom
 CSIO 5* St. Gallen
 CSIO 5* Rotterdam
 CSIO 5* Aachen
 CSIO 5* Falsterbo
 CSIO 5* Hickstead
 CSIO 5* Dublin

Einzelnachweise 

2012
Pferdesportveranstaltung 2012